

Patronymes 

 Bill Lomas (1928-2007), pilote de moto écossais.
 Robert Lomas (né en 1947), écrivain britannique, professeur de statistiques à l'université de Bradford.
 Steve Lomas (né en 1974), footballeur puis entraîneur nord-irlandais.

Toponymes

Lomas de Zamora, ville de la province de Buenos Aires.
 Lomas de Zamora, arrondissement de la province de Buenos Aires.

Lomas, commune située dans la province de Palencia dans la communauté autonome de Castille-et-León en Espagne.